Aplicação financeira
Software aplicativo ou aplicação, na informática, é um conjunto de programas para computador.
Função matemática
Colégio Aplicação  

Desambiguação